Усманка — топоним:

 Усманка — название реки Усмани (приток Воронежа) в нижней части течения.
 Усманка — водохранилище в Липецкой области на реке Усманка в районе села Сторожевские Хутора.
 Усманка — река в Липецкой области, левый приток реки Байгоры.
 Усманка — село в Чебулинском районе Кемеровской области.
 Усманка — деревня в Кыштовском районе Новосибирской области.
 Усманка — село в Борском районе Самарской области.
 Усманка — деревня в Томском районе Томской области.